Товтри — пасмо сильно розчленованих скелястих вапнякових пагорбів.

 Товтри — село в Україні, Чернівецькій області, Заставнівському районі.
 «Подільські Товтри» — національний парк, розташований в Україні на території Городоцького, Чемеровецького та Кам'янець-Подільського районів Хмельницької області.
 ФК «Товтри» — аматорський футбольний клуб, смт Козлів, Тернопільщина